Hyla parkeri corresponde a dos especies de anfibios:
 Hyla parkeri Gaige, 1929 es sinónimo de Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925).
 Hyla parkeri de Witte, 1930 nec Gaige, 1929 es sinónimo de Gastrotheca fulvorufa (Andersson, 1911).